Domenico Russo – pittore
Domenico Russo – poliziotto vittima della mafia
Domenico Russo – vescovo della diocesi di Ariano dal 1818 al 1837